

Astronomia 
 1941 Wild – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Wild – film del 2014 diretto da Jean-Marc Vallée
 Wild – film del 2016 diretto da Nicolette Krebitz

Letteratura 
 Wild - una storia selvaggia di avventura e rinascita (Wild: From Lost to Found on the Pacific Crest Trail) – romanzo del 2012 scritto da Cheryl Strayed

Musica 
 Wild – album degli Inkubus Sukkubus del 1999
 Wild – album di Above the tree & the E-Side del 2011
 Wild – singolo di Jessie J del 2013, dall'album Alive
 Wild – EP di Troye Sivan del 2015
 Wild – singolo di Troye Sivan del 2015

Persone 
 Earl Wild – pianista statunitense
 Ernest Wild – esploratore e navigatore britannico
 Frank Wild – esploratore e navigatore britannico
 Jack Wild – attore britannico
 Jacques Wild – calciatore francese
 Jonathan Wild – criminale britannico
 Kirsten Wild – ciclista su strada e pistard olandese
 Michelle Wild – attrice pornografica ungherese
 Paul Wild – astronomo svizzero
 Vic Wild – snowboarder statunitense naturalizzato russo

Sport 
 Iowa Wild – squadra di hockey su ghiaccio dell'American Hockey League 
 Minnesota Wild – squadra di hockey su ghiaccio della National Hockey League

Televisione 
 Wild - Oltrenatura – programma televisivo italiano